A Bunkyo - Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social é um órgão que representa a comunidade nipo-brasileira e promove a preservação e divulgação da cultura japonesa no Brasil e da brasileira no Japão, e incentiva e apoia as iniciativas voltadas a esta finalidade. A SBCJ é responsável pelo Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, Pavilhão Japonês do Parque Ibirapuera e o Parque Bunkyo Kokushikan, em São Roque.

História
Em 1954, quando a comunidade japonesa no Brasil ainda estava sob a influência das turbulências do pós-guerra, foi comemorado o IV Centenário da cidade de São Paulo, com a participação das colônias estrangeiras de cada país. A comunidade japonesa, a exemplo das outras, organizou também a Comissão de Japoneses para as festividades do IV Centenário de São Paulo, construindo o pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera, e doando-o à cidade de São Paulo.

Foram necessários 10 anos para que a comunidade japonesa se restabelecesse das conseqüências da guerra, estabelecendo uma ordem e organizando-se em uma entidade maciça.

Com o término das festividades, a Comissão de japoneses deveria ser dissolvida, mas revelando-se a união conseguida, resolveu criar-se uma entidade representativa, que mais tarde passou a ser denominada de Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa.

Desde então, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, também conhecida como Bunkyo ("centro cultural" em japonês) continua a atuar até hoje como a principal entidade cultural da comunidade japonesa, bem como sua entidade representativa.

Atualmente, o edifício que constitui a sede consta de um prédio de 8 andares e de um prédio novo (com ginásio poliesportivo, biblioteca, pequeno auditório, sala de exposição, estacionamento), inaugurado em 1988, possuindo ao todo 15.000 m².

Atividades
Entre as atividades do Bunkyo, destacam-se:
 Culturais: atividades promovendo as artes plásticas, arte koguei, ikebana, música, literatura, folclore, palestras, biblioteca, etc.;
 Educacionais: empreendimentos como bolsas de estudo nacionais e para o Japão, Estágios na JICA, subsídio à pesquisa, etc;
 Intercâmbio com a cultura japonesa: administração do pavilhão japonês e local de exposição de artes plásticas, promoção do festival de danças e canções folclóricas, intercâmbio com personalidades das áreas financeira e política e com autoridades governamentais, etc;
 Empreendimentos no interior: Promoção e reunião para representantes de associações nipo-brasileiras e encontro regional para revitalização.

Como entidade representativa da sociedade nipo-brasileira: Realização do Cinquentenário da Imigração Japonesa (com a presença do Príncipe Mikasa e Sra.), recepção de boas vindas ao Prícipe Herdeiro do Japão e Consorte, Construção e administração do Museu Histórico da Imigração Japonesa, Realização do Septuagésimo Aniversário da Imigração Japonesa (com a participação do Príncipe Herdeiro e Consorte.), Realização do Octogésimo Aniversário da Imigração Japonesa (com a participação do Príncipe Aya), Recepção de Boas Vindas às Majestades Imperiais, realização do nonagésimo Aniversário da Imigração (com a participação do Ministro Obuchi, dos negócios Estrangeiros) etc.

Ligações Externas
Site oficial do Bunkyo

Associações de imigrantes japoneses no Brasil
Cultura nipo-brasileira
Cultura do Japão